Chapour ou Shapur (en persan شاپور /Shāpūr « fils du roi » ; en arménien Շապուհ / Šapuh), aussi translittéré Sapor, Shahpur, Shâhpur, Chahpuhr, Shahpuhr, Châhpuhr, Chapuhr, Shapour est un nom persan.

Souverains sassanides
, règne en Perse de 240 à 272
, règne en Perse de 309 à 379
, règne en Perse de 383 à 388 
, règne en Arménie de 415 à 421

Autres personnages
Chapour de Mésène, un prince perse sassanide du 
Chapour (fils de Chapour de Mésène), un prince perse sassanide du 
Chapour Bakhtiar (1914-1991), premier ministre d'Iran sous le shah Mohammad Reza Pahlavi.

Prénom iranien

en:Shapur